

Patronyme 

 Jean-Auguste Margueritte (1822-1870), un général de division français tué à Sedan, et sa famille :
 son fils Paul Margueritte (1860-1918), un écrivain,
 sa petite-fille Ève Paul-Margueritte (1885-1971), une écrivaine,
 son autre petite-fille Lucie Paul-Margueritte (1886–1956), une écrivaine,
 son autre fils Victor Margueritte (1866-1942), un militaire et écrivain ;
 Charles Margueritte (1913-2002), un élu local et parlementaire socialiste français, et sa famille :
 son fils Bernard Margueritte (1938-), un journaliste français spécialiste de la Pologne ;
 Vincent Margueritte (1981- ), un joueur de basket-ball professionnel français.

Toponyme 

 Margueritte (aujourd'hui Aïn Torki), une commune de l'Algérie française ;
 Sainte-Margueritte-près-de-la-Mer (Margueritte-la-Mer pendant la Révolution française), une ancienne commune du département de la Manche à ne pas confondre avec Sainte-Marguerite-sur-Mer. L'orthographe Sainte-Marguerite se rencontre actuellement.

Notes et références